010, het netnummer van de regio Rotterdam
Spoorlijn 010, een spoorlijn in Tsjechië
Europese weg 010, een Europese weg in Kirgizië